Gyuricza ist der Familienname der folgenden Personen:

 István Gyuricza (* 1913), ungarischer Weitspringer
 József Gyuricza (1934–2020), ungarischer Fechter